Krume steht für:

 Krume (Backware), innerer Anteil von Brot und Backwaren
 Bodenkrume, in der Bodenkunde der oberste, bearbeitete Bodenhorizont, umgangssprachlich auch mit dem Begriff Acker gleichgesetzt
 Krümel als Diminutiv (Verkleinerungsform): Teils eines Gebäckstückes

Ferner ist Krume der Familienname von:

 Moritz Krume (* 1994), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Crume
 Krumme
 Krum